Der bislang einzige Stolperstein in Tytsjerksteradiel ist Franz Wagner gewidmet, einem jungen Mann, der 1939 aus Breslau in die Niederlande geflüchtet war, nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet wurde. Stolpersteine werden vom Kölner Künstler Gunter Demnig in weiten Teilen Europas verlegt. Sie erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden und liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnsitz des Opfers.

Der Stein wurde in Gytsjerk verlegt, einem Dorf in der Gemeinde Tytsjerksteradiel.

Stolperstein

Verlegedatum 
 31. Januar 2022

Weblinks 
 stolpersteine.eu – Projektseite des Künstlers Gunter Demnig

Einzelnachweise 

Tytsjerksteradiel
Tytsjerksteradiel
Stolperstein Tytsjerksteradiel